Жанбыршы Есетович Нуркенов (; ) — казахстанский государственный и общественный деятель, кандидат технических наук, профессор, почётный гражданин города Нур Султан (2019).

Биография 
Жанбыршы Есетович Нуркенов родился 6 июля 1946 года в селе Коскуль Коргалжынского (Краснознаменского) района Акмолинской области.

После окончания Коргалжынской средней школы работал трактористом, старшим чабаном совхоза «Баршинский», бригадиром комсомольско-молодежной бригады Тенгизского района Целиноградской области.

В 1965 году поступил и 1970 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности агроном, за время учебы активно участвовал в общественной жизни, избирался секретарем комитета комсомола факультета и института.

С 1970 по 1986 годы — работал в комсомольских, советских и партийных органах. Секретарь Целиноградского обкома комсомола, второй секретарь Астраханского райкома партии, председатель райисполкома.

С 1986 по 1997 годы — заместитель руководителя производственного объединения по строительству и эксплуатации групповых систем сельскохозяйственного водоснабжения Целиноградской области.

С 1997 по 1999 годы — начальник Есильского водохозяйственного объединения Комитета по водным ресурсам Республики Казахстан.

С 25 февраля 1999 года назначен управляющим трестом «Горводоканал»,  с 14 сентября 2000 года — генеральным директором государственного коммунального предприятия «Астана су арнасы». Под его руководством в период переноса и развития столицы проведена масштабная работа по реконструкции системы водоснабжения и канализации города, укреплению материально-технической базы предприятия, решению жилищных и других социальных вопросов сотрудников предприятия.

Неоднократно избирался депутатом районного и областного Советов народных депутатов. С 2000 года являлся депутатом маслихата г. Астаны двух созывов.

С января 2010 года на пенсии.

Скончался в 2019 году. Похоронен вместе с супругой в г.Нур-Султан. .

Награды и звания 
СССР:
 Орден Дружбы народов
Орден Құрмет (2016)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «Ветеран труда»
Казахстан:
 Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан)
 Медаль «Астана» (1998)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 Почётный гражданин города Нур Султан (6 июля 2019 года)
 Почётный профессор Казахского государственного агротехнического университета им. С.Сейфуллина

Примечания 

Депутаты Астанинского городского маслихата
Члены краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Депутаты Целиноградского областного совета
Председатели районных исполкомов Казахской ССР